Парламентарни избори у Италији 1996. су одржани 21. априла 1996.

Избори су сазвани након пада владе коју је водио Ламберто Дини. Ова изборна рунда је исходила победу левичарске коалиције „Маслина“, коју је водио Романо Проди, који ће бити постављен за премијера после избора.

Резултати

Избори за Дом посланика

Избори за Сенат

Извори 
 МУП Италије - Резултати Дом посланика
 МУП Италије - Резултати Сенат

Избори у Италији
Избори 1996.